Заболо́тный — украинская и русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Заболотный, Антон Константинович (род. 1991) — российский футболист.
 
 Заболотный, Владимир Игнатьевич (1898—1962) — советский архитектор, президент Академии архитектуры УССР.
 Заболотный, Григорий Михайлович (род. 1952) — украинский политический деятель, народный депутат Украины.
 Заболотный, Даниил Кириллович (1866—1929) — российский и советский бактериолог.
 Заболотный, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — российский самбист и боец смешанных единоборств.
 Заболотный, Евгений Борисович (род. 1955) — председатель Тюменской городской Думы.
 
 Заболотный, Игорь Викторович (род. 1967) — российский предприниматель, общественный деятель.
 Заболотный, Михаил Михайлович (Михаил Михайлович Люгарин; 1908—1996) — российский поэт и журналист.
 Заболотный, Николай Арчилович (род. 1990) — российский футболист.
 Заболотный, Юрий Леонидович (1939—1995) — украинский футболист и тренер.



Населённые пункты 
 Заболотный — починок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Заболотный — посёлок в Новолялинском городском округе Свердловской области.

См. также